Under Control – singolo dei Parachute del 2009
 Under Control – album di Cary Brothers del 2010
 Under Control – album di Greta Panettieri del 2013
 Under Control – singolo di Calvin Harris e Alesso del 2013